Joseph Martin peut faire référence à :
  (1740-1808), général américain de la Guerre d'indépendance des États-Unis ;
 Joseph Magdelaine Martin (1753-1815), général de brigade, député de la Haute-Garonne et préfet des Pyrénées-Orientales ;
 Joseph Martin (v. 1788–1826) est un jardinier-botaniste du Siècle des Lumières ;
 Joseph Martin (1848-1892), géologue, topographe et explorateur français ;
 Joseph Martin (1852-1923), avocat et homme politique canadien, Premier ministre de la Colombie-Britannique ;
 Joseph Martin (1883-1952), spéléologue, membre fondateur de la Société spéléologique de France ;
 Joseph-Marie Martin (1891-1976), homme d'Église, archevêque de Rouen et cardinal ;
 Joseph Martin (1923-2005), homme d'affaires, fondateur de la station des Deux Alpes ;
 Joseph Robert Martin (1926-), avocat et homme politique canadien, député de Northumberland à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick de 1956 à 1960.

Voir aussi 
 Joseph Martin-Dauch (1741-1801), un homme politique français ;
 Joseph Martin d'Auray (1832-1900), un homme politique français ;
 Joseph Martin Kraus (1756-1792), compositeur et chef d'orchestre allemand ;
 Joseph Martinez ou Josef Martinez (1878-1945), un gymnaste français.